Waisenhausstraße steht für folgende Straßen:

 Waisenhausstraße (Bernburg (Saale)), Straße in Bernburg (Saale), Sachsen-Anhalt; siehe Liste der Kulturdenkmale in Bernburg (Saale)
 Waisenhausstraße (Dresden), Straße in Dresden, Sachsen
 Waisenhausstraße (Düren), Straße in Düren, Nordrhein-Westfalen
 Waisenhausstraße in Leipzig, Sachsen, früherer Name der Arno-Nitzsche-Straße (von 1897 bis 1949) und der Liebigstraße (von 1861 bis 1879)
 Waisenhausstraße (München), Straße in München, Bayern